Santa Cruz ("Santa Croce" in spagnolo e portoghese), è il nome di diverse città, regioni e altri luoghi nel mondo:

Geografia

Argentina 
Santa Cruz La Rioja, cittadina del dipartimento di Famatina nella provincia di La Rioja
 Santa Cruz, fiume
 Provincia di Santa Cruz

Bolivia 
 Santa Cruz de la Sierra
 Dipartimento di Santa Cruz

Brasile 
 Santa Cruz, comune nello Stato della Paraíba
 Santa Cruz, comune nello Stato del Pernambuco
 Santa Cruz, comune nello Stato del Rio Grande do Norte
 Santa Cruz do Arari, comune nello Stato di Pará
 Santa Cruz da Baixa Verde, comune nello Stato del Pernambuco
 Santa Cruz Cabrália, comune nello Stato di Bahia
 Santa Cruz do Capibaribe, comune nello Stato del Pernambuco
 Santa Cruz da Conceição, comune nello Stato di San Paolo
 Santa Cruz do Escalvado, comune nello Stato del Minas Gerais
 Santa Cruz da Esperança, comune nello Stato di San Paolo
 Santa Cruz de Goiás, comune nello Stato del Goiás
 Santa Cruz dos Milagres, comune nello Stato del Piauí
 Santa Cruz de Minas, comune nello Stato del Minas Gerais
 Santa Cruz de Monte Castelo, comune nello Stato del Paraná
 Santa Cruz das Palmeiras, comune nello Stato di San Paolo
 Santa Cruz do Piauí, comune nello Stato del Piauí
 Santa Cruz do Rio Pardo, comune nello Stato di San Paolo
 Santa Cruz de Salinas, comune nello Stato del Minas Gerais
 Santa Cruz do Sul, comune nello Stato del Rio Grande do Sul
 Santa Cruz da Vitória, comune nello Stato di Bahia
 Santa Cruz, quartiere della città di Rio de Janeiro

Capo Verde 
 contea di Santa Cruz

Cile 
 Santa Cruz, comune della provincia di Colchagua

Colombia 
 Santa Cruz, comune del dipartimento di Nariño
 Santa Cruz de Lorica, comune del dipartimento di Córdoba

Costa Rica 
 Cantone di Santa Cruz, cantone della provincia di Guanacaste
 Santa Cruz, distretto del cantone di León Cortés
 Santa Cruz, distretto capoluogo del cantone omonimo
 Santa Cruz, distretto del cantone di Turrialba

Cuba 
 Santa Cruz del Norte
 Santa Cruz del Sur

Repubblica Dominicana 
 Santa Cruz de El Seibo

Ecuador 
 Isola Santa Cruz (Galápagos), Galápagos

Filippine 
 Santa Cruz, municipalità nella provincia di Davao del Sur
 Santa Cruz, municipalità nella provincia di Ilocos Sur
 Santa Cruz, municipalità nella provincia di Laguna
 Santa Cruz, municipalità nella provincia di Marinduque
 Santa Cruz, municipalità nella provincia di Mindoro Occidentale
 Santa Cruz, municipalità nella provincia di Zambales

Guatemala 
 Santa Cruz Balanyá, comune del dipartimento di Chimaltenango
 Santa Cruz Barillas, comune del dipartimento di Huehuetenango
 Santa Cruz del Quiché, capoluogo del dipartimento di Quiché
 Santa Cruz el Chol, comune del dipartimento di Baja Verapaz
 Santa Cruz la Laguna, comune del dipartimento di Sololá
 Santa Cruz Muluá, comune del dipartimento di Retalhuleu
 Santa Cruz Naranjo, comune del dipartimento di Santa Rosa
 Santa Cruz Verapaz, comune del dipartimento di Alta Verapaz

Honduras 
Santa Cruz, comune del dipartimento di Lempira
 Santa Cruz de Yojoa, comune del dipartimento di Cortés

India 
Santa Cruz, un sobborgo di Mumbai
Santa Cruz, una città nello Stato di Goa

Messico 
 Santa Cruz de Juventino Rosas
 Santa Cruz, municipalità nello Stato di Sonora

Panama 

 Santa Cruz, comune nel distretto di Renacimiento
 Santa Cruz, comune nel distretto di San Félix

Perù 
 Santa Cruz de Flores, dipartimento della regione di Lima
 Santa Cruz, provincia della regione di Cajamarca
 Santa Cruz, capitale della regione di Cajamarca

Portogallo 
Santa Cruz, comune della regione autonoma di Madera
 Santa Cruz da Graciosa, comune della regione autonoma delle Azzorre
Santa Cruz, freguesia del comune di Almodôvar
Santa Cruz, freguesia del comune di Armamar
Santa Cruz, freguesia del comune di Coimbra
Santa Cruz, freguesia del comune di Santa Cruz, Madera
Santa Cruz, freguesia del comune di Lagoa, Azzorre
Santa Cruz, freguesia del comune di Praia da Vitória, Azzorre
Santa Cruz, freguesia del comune di Santiago do Cacém
Santa Cruz, freguesia del comune di Vinhais
Santa Cruz da Graciosa, freguesia del comune di Santa Cruz da Graciosa
Santa Cruz das Flores, freguesia dell'isola e comune di Flores, Azzorre
Santa Cruz da Trapa, freguesia del comune di São Pedro do Sul 
Santa Cruz do Bispo, freguesia del comune di Matosinhos 
Santa Cruz do Douro, freguesia del comune di Baião 
Santa Cruz do Lima, freguesia del comune di Ponte de Lima 
Santa Cruz - Trindade, freguesia del comune di Chaves

Isole Salomone 
 Isole Santa Cruz

São Tomé e Príncipe 

 Santa Cruz, centro abitato nella provincia di São Tomé

Spagna 
 Santa Cruz del Valle de los Caídos, Madrid
 Santa Cruz de Boedo, Palencia
 Santa Cruz de Bezana, Cantabria
 Santa Cruz de Grío, Saragozza
 Santa Cruz de la Salceda, Burgos
 Santa Cruz de la Serós, Huesca
 Santa Cruz de Tenerife, una città delle Canarie
 Santa Cruz de Tenerife, una provincia delle Canarie
 Santa Cruz de la Palma, capitale dell'isola di La Palma, Canarie

Stati Uniti d'America 
 Santa Cruz, capoluogo della Contea di Santa Cruz, California
Santa Cruz, census-designated place della Contea di Pinal, Arizona
 Santa Cruz, census-designated place della Contea di Santa Fe, Nuovo Messico
 Santa Cruz, census-designated place della Contea di Starr, Texas
 Santa Cruz, fiume dell'Arizona
 Contea di Santa Cruz, contea della California
 Contea di Santa Cruz, contea dell'Arizona
 Isola di Santa Cruz – California

Venezuela 
 Santa Cruz del Zulia, Venezuela

Persone
Antônia da Santa Cruz, supercentenaria brasiliana
 Roque Santa Cruz, calciatore paraguaiano

Altro 
 Santa Cruz Futebol Clube, squadra di calcio brasiliana
 Santa Cruz, noto produttore statunitense di biciclette
 Santa Cruz, gruppo musicale finlandese
Santa Cruz, secondo album dell'omonimo gruppo
Santa Cruz (El rebozo de Soledad), film diretto da Roberto Gavaldón
Hyundai Santa Cruz, pick up prodotto dalla Hyundai

Altri progetti